Pěnkava ist der Familienname folgender Personen:

Jan Pěnkava (1880–1949), tschechischer Musiker
Pavel Pěnkava (1944), tschechischer Leichtathlet